Le dolmen de Chardonnet est un dolmen situé à La Canourgue, en France.

Description

Localisation 
Le dolmen est situé sur la commune de La Canourgue, plus précisément sur l'ancienne commune d'Auxillac, dans le département français de la Lozère.

Historique 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1889.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Lozère

Liens externes

Références 

Monument historique en Lozère
Monument historique classé en 1889
Chardonnet
Chardonnet
La Canourgue